Кабрехас-дель-Кампо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 17,87 км². Население — 71 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории